28-ма жіноча шахова олімпіада проходила з 23 вересня по 6 жовтня  2018 року в рамках 43-ї шахової олімпіади, що відбувалася в Батумі (Грузія).

Формат та календар змагань  
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 11 турів за швейцарською системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Найбільша кількість індивідуальних очок
 Сума матчевих очок суперника за мінусом найслабшого

Церемонія відкриття турніру пройшла 23 вересня о 21:00 (київський час), закриття заплановано 5 жовтня о 16:30. Початок партій 1-10 турів — о 15-00, останнього туру  — об 11:00.

Рух за турами

1 тур 
24 вересня 2018 року, відбувся перший тур 28-ї жіночої шахової олімпіади. Україна розгромила свого суперника збірну Монако з рахунком 4-0.

 Марія Музичук — Тетяна Дорнбуш — 1:0
 Кенія Хосе Поланко — Анна Ушеніна — 0:1
 Наталя Жукова — Світлана Березовська — 1:0
 Джулія Лебел-Аріас — Юлія Осьмак — 0:1 2 тур 
У другому турі українки перемогли збірну Туркменістану з рахунком 2½-1½

 Махрі Гелдієва — Анна Музичук — ½:½
 Анна Ушеніна — Бахар Халлаєва — ½:½
 Джемаль Овездурдієва — Наталя Жукова — 0:1 Юлія Осьмак — Лейла Шохрадова — ½:½

 3 тур 
У третьому турі українки продовжили переможну ходу здолавши збірну Румунії з рахунком 3-1.

 Ірина Бульмага — Анна Музичук — ½:½
 Марія Музичук — Коріна-Ізабела Пептан — 1:0
 Елена-Люмініца Косма — Наталя Жукова — ½:½
 Юлія Осьмак — Андреа-Маріоара Косман — 1:0

 4 тур 
У четвертому турі жіноча збірна України всуху перемогла збірну Словенії.

 Анна Музичук — Лаура Унук — 1:0
 Лара Янжеля — Марія Музичук — 0:1 Анна Ушеніна — Яна Крівец — 1:0
 Дарія Капс — Юлія Осьмак — 0:1 5 тур 
У п'ятому турі збірна України зіграла внічию 2:2 з першою збірною Грузії. Перемогу в українській команді здобула лише Анна Ушеніна. Внічию зіграли Анна і Марія Музичук, а Наталя Жукова програла. Українки набрали 9 очок, вони поділяють друге місце з командами Індії, Грузії-1, Грузії-2, Китаю і Вірменії. Без втрат очок залишається лише збірна США, яка посідає перше місце після 5 турів.

 Нана Дзагнідзе — Анна Музичук — ½:½
 Марія Музичук — Лейла Джавахішвілі — ½:½
 Ніно Баціашвілі — Анна Ушеніна — 0:1 Наталя Жукова — Бела Хотенашвілі — 0:1 6 тур 
У шостому турі українки зіграли внічию зі збірною Китаю.

 Анна Музичук — Цзюй Веньцзюнь — ½:½
 Шень Ян — Марія Музичук — 0:1 Анна Ушеніна — Хуан Цянь — 0:1 Лей Тінцзє — Наталя Жукова — ½:½

 7 тур 
У сьомому турі збірна України завдяки Марії Музичук мінімально перемогла Іран.

 Сарасадат Хадем — Анна Музичук — ½:½
 Марія Музичук — Мітра Геджазіпур — 1:0
 Мобіна Алінасаб — Наталя Жукова — ½:½
 Юлія Осьмак — Мотахаре Асаді — ½:½

 8 тур 
У восьмому турі українки перемогли з рахунком 3:1 лідера турніру — зб. Вірменії. Свої партії виграли Анна Музичук і Анна Ушеніна, які грали білими.

 Анна Музичук — Еліна Даніелян — 1:0
 Ліліт Мкртчян — Марія Музичук — ½:½
 Анна Ушеніна — Анна Саргсян — 1:0
 Сірануш Гукасян — Наталя Жукова — ½:½

 9 тур 
У дев'ятому турі українки зіграли внічию із шахістками з Азербайджану, та дозволили збірній Китаю одноосібно очолити турнірну таблицю.

 Гюнай Мамедзаде — Анна Музичук — 0:1 Марія Музичук — Ханим Баладжаєва — ½:½
 Гульнар Мамедова — Анна Ушеніна — 1:0
 Юлія Осьмак — Ульвія Фаталієва — ½:½

 10 тур 
У десятому турі всі лідери зіграли між собою внічию.

 Анна Музичук — Олександра Костенюк — ½:½
 Олександра Горячкіна — Марія Музичук — ½:½
 Анна Ушеніна — Валентина Гуніна — ½:½
 Ольга Гиря — Наталя Жукова — ½:½

 11 тур 
У заключному, 11-му турі жіноча збірна України завдала поразки команді США — 3:1 і, набравши 18 очок, посіла друге місце. Перемогла команда Китаю (18 очок), яка випередила українок за додатковими показниками, «Бронза» дісталася збірній Грузії-1 (17 очок).
 Анна Затонських — Анна Музичук — 0:1 Марія Музичук — Ірина Круш — 1:0
 Татев Абрамян — Анна Ушеніна — 1:0
 Наталя Жукова — Дженніфер Ю — 1:0

 Турнірна таблиця Підсумкова таблиця олімпіади (перша тридцятка) М — місце
 СН — стартовий (сіяний) номер
 КО — командні очки
 + — перемоги
 = — нічиї
 - — поразки
додаткові показники
 П2 — Коефіцієнт Зоннеборна-Бергера без найгіршого результату (ханти-мансійська система)
 П3 — очки (у матчевих партіях)
 П4 — сума командних очок (2,1,0) без найгіршого результату (ханти-мансійська система)

 Індивідуальні результати шахісток збірної України 
 Шахівниця — № шахівниці (1-4, резервна);
 Очки — сума набраних очок (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 Пор (3) — суперник (Португалія) та кількість набраних очок;
 2542 — рейтинг суперника;
 Б/Ч — білі/чорні фігури;
 Перф  — турнірний перфоменс;
 М  — місце на своїй шахівниці

 Індивідуальні нагороди 

 Загальний залік (неофіційний)
 Цзюй Веньцзюнь ( Китай)  — 2661 (7 з 9 очок)

 Хоанг Тхань Чанг ( Угорщина)  — 2636 (8½ з 10 очок)

 Марія Музичук ( Україна)  — 2616 (8 з 10 очок)

 Перша шахівниця:
 Цзюй Веньцзюнь ( Китай)  — 2661 (7 з 9 очок)

 Хоанг Тхань Чанг ( Угорщина)  — 2636 (8½ з 10 очок)

 Нана Дзагнідзе ( Грузія)  — 2600 (7½ з 10 очок)

 Друга шахівниця:
 Марія Музичук ( Україна)  — 2616 (8 з 10 очок)

 Ірина Круш ( США)  — 2552 (7½ з 10 очок)

 Олександра Горячкіна ( Росія)  — 2492 (6½ з 9 очок) 

 Третя шахівниця:
 Ханим Баладжаєва ( Азербайджан)  — 2522 (7 з 9 очок)

 Хуан Цянь ( Китай)  — 2459 (7½ з 11 очок)

 Ана Матнадзе ( Іспанія)  — 2442 (7 з 9 очок)

 Четверта шахівниця:
 Маріна Брунелло ( Італія)  — 2505 (8½ з 10 очок)

 Лей Тінцзє ( Китай)  — 2498 (8½ з 11 очок)

 Бела Хотенашвілі ( Грузія)  — 2496 (7 з 9 очок)

 Резервна шахівниця:
 Alshaeby Boshra ( Йорданія)  — 2568 (8 з 8 очок)

  Ольга Гиря ( Росія)  — 2511 (7½ з 9 очок)

  Дженніфер Ю ( США)  — 2407''' (8 з 11 очок)

Посилання 
 Офіційна сторінка олімпіади 2018  
Офіційне запрошення ФІДЕ  
 Онлайн партій олімпіади на chessdom  
 Онлайн партій олімпіади на chessbomb (жінки)  
 43rd Olympiad Batumi 2018 Women на chess-results.com 
 Турнір на chesspro.ru

Примітки 

Шахові олімпіади
Шахові турніри 2018
Спорт у Батумі
Вересень 2018
Жовтень 2018
2018 у Грузії